Hermann Guthe (1849-1936), érudit sémitique allemand
 Karl Eugen Guthe (1866-1915), universitaire et physicien